Kvalifikationen til VM i fodbold 1954 var en turnering, der havde til formål at finde de 14 deltagere til VM-slutrunden, der skulle kæmpe om titlen sammen med de forhåndskvalificerede lande: værtslandet Schweiz og de forsvarende mestre Uruguay.

Kvalifikationen var inddelt efter verdensdele:
 De europæiske hold spillede om 11 pladser.
 De sydamerikanske hold spillede om 1 plads.
 Nordamerika og Caribien spillede om 1 plads.
 Asien spillede om 1 plads.

Fra de 13 kvalifikationsgrupper kvalificerede kun vinderen sig til VM-slutrunden. Dog kvalificerede både vinderen og toeren sig fra den britiske gruppe 3 med fire hold.

Europa

Resten af verden 

VM i fodbold
VM i fodbold 1954